

Communes et lieux 

 Gramont, commune française, située dans le département de Tarn-et-Garonne
 Gramont, ancienne commune française du Gers intégrée à Boucagnères
 Duché de Gramont
 Gramont, quartier situé dans la commune de Balma, au nord-est de Toulouse.

Personnalités 
 
 Maison de Gramont :
 Liste des seigneurs, comtes et ducs de Gramont, dont la seigneurie était située au château de Gramont, à Viellenave-sur-Bidouze en Basse-Navarre.
 Antoine de Gramont d'Aster (1787-1825) (1787-1825), militaire et homme politique français du .
 Agénor de Gramont d'Aster (1814-1885), diplomate et homme politique français du .
 Antoine X Alfred Agénor de Gramont (1819-1880), ministre des Affaires étrangères.
 Arnaud de Gramont, photographe français
 Emmanuel Marie Pierre de Gramont (1783-1841),  duc de Caderousse, maréchal de camp, membre de la Chambre des pairs sous la Monarchie de Juillet.
 Armand de Gramont (1637-1673), militaire et homme de cour français. 

 Ferdinand de Gramont (1812-1897), poète français.
 Louis Gramont (1854-1912), fils du précédent, dramaturge français.
 Scipion de Gramont, écrivain français du .

Divers 
 Rue Gramont (Paris) à Paris
 Théâtre Gramont à Paris
  (page d’homonymie)
 Balma – Gramont (métro de Toulouse)
 Île Saint-Lanne Gramont
 Place Gramont (Pau)

Voir aussi 
  (page d’homonymie)
  (page d’homonymie)

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France